Kuntzemüller ist der Familienname folgender Personen

 Albert Kuntzemüller (1880–1956), deutscher Lehrer und Eisenbahnhistoriker
 Hans Kuntzemüller (* 1951), Verwaltungsratspräsident der Energiedienst Holding
 Otto Kuntzemüller (1847–?), deutscher Historiker und Freimaurer
 Wilhelm Kuntzemüller (1845–1918), badischer Hoffotograf